Mužská čtyřhra Swiss Open Gstaad 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do deblové soutěže gstaadského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chilsko-argentinský pár Julio Peralta a Horacio Zeballos, jehož členové se rozhodli startovat na paralelně hraném turnaji German Open v Hamburku.

Vítězem se stal druhý nasazený pár Rakušanů Oliver Marach a Philipp Oswald, který ve finále za 1.27 hodin zdolal francouzsko-chorvatské turnajové čtyřky Jonathana Eysserica a Franka Škugora. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. V utkání rakouský pár odvrátil čtyři z pěti brejkových příležitostí soupeřů. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali první společnou trofej. Marach vybojoval pátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Oswalda to bylo šeptnácté takové turnajové vítězství.

Marach s Oswaldem již v sezóně 2016 ovládli challenger probíhající v Aix-en-Provence.

Nasazení párů 

  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner (1. kolo)
  Oliver Marach /  Philipp Oswald (vítězové)
  Roman Jebavý /  Matwé Middelkoop (semifinále)
  Jonathan Eysseric /  Franko Škugor (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2017
ATP World Tour 2017